Áldozás a különféle vallásokban
 Áldozás a katolikus egyházban